

Населені пункти та їхні частини
 Павловиці — гміна в Пщинському повіті Сілезького воєводства
 Павловиці — село в гміні Зомбковиці-Шльонські Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Павловиці — село в гміні Стенжиця Рицького повіту Люблінського воєводства
 Павловиці — село в гміні Кшижанув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Павловиці — село в гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Павловиці — село в гміні Могельниця Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Павловиці — село в гміні Тарчин Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Павловиці — село в гміні Солець-над-Віслою Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Павловиці — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Павловиці — село в гміні Гожув-Шльонський Олеського повіту Опольського воєводства
 Павловиці — село в гміні Павловиці Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Павловиці — село в гміні Тошек Гливицького повіту Сілезького воєводства
 Павловиці — село в гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Павловиці — село в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Павловиці — село в гміні Рокетниця Познанського повіту Великопольського воєводства
 Павловиці — село в гміні Кшеменево Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Павловиці — село в гміні Жеркув Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Павловиці — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві

Примітки